tty (от  — телетайп) — Unix-утилита, выводящая имя терминала, соединённого со стандартным вводом. В случае, если стандартный ввод не является терминалом, выводит сообщение «not a tty».

Использование 
-s, --silent, --quiet
 ничего не выводить, вернуть только состояние при завершении.
--help
 отобразить справку и выйти.
--version
 вывести информацию о версии программы и завершить работу.

Коды возврата 
Коды, возвращаемые tty при завершении работы:
 0, если стандартный ввод подключён к терминалу
 1, если стандартный ввод это не терминал
 2, если заданы неверные аргументы
 3, если возникла ошибка записи

Литература

Ссылки 
  (см. GNU Coreutils)
 

Утилиты Unix